

Село:
 Стави — Київська область, Кагарлицький район, Ставівська сільська рада

Річка:
 Стави — ліва притока Случі

Заказник:
 Стави — орнітологічний заказник, Черкаська область

Населені пункти та їхні частини
 Стави — село в гміні Ґура-Свентей-Малґожати Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Стави — село в гміні Імельно Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Стави — частина міста Демблін у Рицькому повіті Люблінського воєводства
 Стави — частина міста Рики в Рицькому повіті Люблінського воєводства
 Стави — частина села Коростенко-над-Дунайцем (Кросьценко-над-Дунайцем) у гміні Кросьценко-над-Дунайцем Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Стави — частина села Ленкавиця в гміні Стришув Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Стави — частина села Тенґобоже в гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Стави — частина села Хронув у гміні Новий Вісьнич Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Стави — частина села Шульмеж у гміні Реґімін Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Стави — частина села Копитова в гміні Хоркувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Стави — частина села Лисакув у гміні Чермін Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Стави — частина села Пивода (Півода) в гміні В'язівниця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Стави — частина села Лисакувек у гміні Борова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Стави — частина села Мазаньцовиці в гміні Ясениця Бельського повіту Сілезького воєводства
 Стави — частина села Бренна в гміні Бренна Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Стави — частина села Ковале в гміні Скочув Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Стави — частина села Бардо в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Стави — частина села Хобжани в гміні Самбожець Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Стави — частина села Малґув у гміні Поґожеля Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Стави — осада в гміні Лів Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Стави — осада в гміні Любша Бжезького повіту Опольського воєводства
 Стави — осада в гміні Іжондзе Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Стави — осада в гміні Ліпе Клобуцького повіту Сілезького воєводства

Село:
 Стави — Берестейська область, Кам'янецький район, Вовчинська сільська рада

Див. також 
 Став
 Став (річка)

Примітки